Oslobodilačka revolucija (Argentina)
Oslobodilačka revolucija (Venezuela)